Преображе́нье (бывш. Бабино) — посёлок в Рассказовском районе Тамбовской области России. Входит в состав Верхнеспасского сельсовета.

История

XVIII век 
В переписной книге второй ревизской сказки 1745 года о селе Преображенье записано так: «Новопоселенная деревня Бабина. Вотчина тайного советника Петра Иванова, сына Бабина, дворовые и крестьяне, переселенные из разных уездов…» Например, из деревни Бурцевой Каширского уезда — Петр Ефимов, Матвей Филатов, из деревни Забелиной Арзамасского уезда — Александр Федоров, его братья Григорий, Трофим, из села Коптева — Афанасий Сергеев, его брат Лукьян и другие…

Всего в деревне Бабино в этот период числилось 40 мужских душ дворовых и крепостных крестьян помещика Бабина. Эти крестьяне и были первоселенцами села, основанного крепостными в 1745 году.

В последующих документах Бабино упоминается часто, например, в период третьей ревизии 1762 года Бабино названо селом «Преображенским, Бабино тож». В это время в селе по-прежнему жили крепостные крестьяне, теперь майора Михаила Бабина (122 мужчины в 25 домах).

XIX век 
После Отмены крепостного права в России помещик Бабин собрал крестьянский сход и крепко всех поблагодарил за годы, прожитые вместе. Барин раздал часть своей земли крестьянам и накрыл столы для пира. У своих бывших крепостных он спросил, что они желают себе в подарок: денег каждой семье, новые избы, мощеную дорогу, школу или больницу? Селяне ответили, что не надо им ни денег, ни дороги, но если барин пожелает, пусть новую церковь в селе выстроит, да такую, чтобы ни у кого из соседей похожей не было, а то старая-то уж покосилась и обветшала совсем (предыдущая деревянная церковь была построена еще в 1768 году). Бабин просьбу крестьян выполнил и в 1867 году строит каменную церковь, освященную в честь Преображения Господня. Новый храм получил название Спаса Преображенья, который и дал сегодняшнее имя селу. Церковь была очень качественная. Такие храмы только в городах строили, в соседних селах ничего похожего не было. В церкви каждый кирпич в ней что-то означал. Диаметр у основания купольной части 8 метров. Купол выполнен без перекрытий, только из кирпича. Настоятелем церкви стал священник Дмитровского храма села Дмитриевского (Кобылинки) Николай Михайлович Боков, к которому новая церковь была приписана. Церковные службы в Преображенском проводил священник Павел Федорович Беневольский. Церковным старостой выбрали крестьянина Шабунина. 

Позже рядом с церковью выстроили в камне церковоно-приходское трехклассное училище, в котором работал учителем отец писателя Сергеева-Ценского. Состав на 1913 г: законоучитель священник, Аристрах Павлович Ветров, попечитель дворянин Василий Павлович Берг, учительница Валентина Архистраховна Ветрова. После установления Советской власти школа была переименована в Мичуринскую начальную школу. Эта школа просуществовала до начала 1970-х годов, впоследствии закрылась, всего она насчитывала 4 класса.

Так описывается село в 1911 году:Церковь каменная, теплая, построена в 1867 году. Престол один, в честь Преображения Господня. Приход открыт более 100 лет тому назад. Дворов 115, душ муж. п. 348, жен. п. 353, великороссы, земледельцы, имеют от 24 саж. до 1 дес. 5 саж. на душу во всех трех полях.

В приходе одна деревня Усть-Кензарь, Князево тож, 75 двор, 210 душ муж. п. 215 жен. п., в трех верстах от церкви; мелкий хутор г. Сорокина в 3 вер. от церкви. Река Нару-Тамбов. Школа церковно-приходская, одноклассная, смешанная. Опись церковного имущества имеется. Штат: священник и псаломщик. У причта 1 дес усадебной и 36 дес. полевой земли, последняя в одном месте, в 4 вер. от церкви, малоплодородна. Земля дает годового дохода 360 руб.

Братский доход 350—450 руб. в год. Причт получает казенное пособие: священник 300 руб. и псаломщик 100 руб в год. Причтовый капитал 500 руб. Церковные дома: у священника каменный (10х18 кв. арш.), у псаломщика деревянный (7х12 кв.арш.). Приход от ст. «Сампур» Ряз.-Ур. ж.д. 4 вер., больницы 4 вер., волост. Правл. в с. Княжеве (ближайший соседний приход) 4 вер., благочинный в 12 вер., от г. Тамбова 35 вер.

Адрес: для телеграмм — ст. Сампур-Сатино, для корреспонденции — Княже-Богородицкое волостное правление. Земский начал. 3 уч., пристав 3 стана Тамбовского уезда.

Административно входило в состав Княже-Богородицкой волости Тамбовского уезда.

XX—XXI век 

В 1920-е церковь разрушили и осквернили. Рядом с крестом фрагменты надгробных памятников. Около церкви было кладбище уважаемых людей села. Большую часть памятников население растащило для хозяйственных нужд. Что стало с этими остатками могил захоронения неизвестно. Около северной стены церкви в траве лежат малые остатки этого кладбища, часть мраморного памятника с надгробия помещика села Бабина Н. А. Неподалеку, в зарослях терна находится памятник с могилы барона Ивана Карловича Притвица.

В годы СССР село было преобразовано в поселок.

Посёлок был полностью электрофицирован в начале 1960-х годов.

В 1950 — 60 годы в Советском Союзе происходило укрупнение колхозов и село вместе с сёлами Коптево и Усть — Кензарь образовали колхоз имени 22 партсъезда с центральной усадьбой в селе Коптево. До этого в селе был колхоз имени Мичурина.

Население 

В 1745 году в деревне проживало — 40 жителей мужского населения.

В 1762 году в селе проживало — 122 жителя.

В 1867 году в селе проживал — 701 житель.

В 1911 году в селе проживало —720 жителей.

В 1926 году в селе проживало — 192 жителя.

В 2002 году в посёлке проживало — 32 жителя.

В 2010 году в посёлке проживало — 14 жителей.

Известные жители 
В селе родился Сергей Николаевич Сергеев-Ценский (1875—1958) — русский советский писатель. Лауреат Сталинской премии первой степени (1941). Академик АН СССР (1943).

Существует версия, что жена Александра Пушкина, Наталья Николаевна Гончарова недолгое время жила в Преображенье и крестилась там. Но, до конца этот вопрос еще не выяснен.

Примечания 

Населённые пункты Рассказовского района